Le Sonnet 112 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

112